Ланесте́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на захід від Парижа, 130 км на захід від Ренна, 50 км на захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9866 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 22317,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Ланесте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Морбіан